Rivière Sainte-Marguerite kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière Sainte-Marguerite (vattendrag i Kanada, lat 48,26, long -69,95), Québec, 
 Rivière Sainte-Marguerite (vattendrag i Kanada, lat 50,14, long -66,60), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar